Das Ende der Nacht ist der Titel von:

 Das Ende der Nacht (1978), französisch-belgisches Filmdrama von Yannick Bellon
 Das Ende der Nacht (1996), US-amerikanischer Fernsehfilm von Charles Burnett
 Einem Sachbuch, das die vielfältigen Folgen der Lichtverschmutzung behandelt, 

Siehe auch
 Am Ende der Nacht
 Das Ende einer Nacht